Георг Ведекинд:
 Ведекинд, Георг Вильгельм фон (1796—1856) — немецкий лесовод.
 Ведекинд, Георг фон (политик) (1825—1899) — немецкий политик.
 Ведекинд, Георг Кристиан Готлиб фон (1761—1831) — немецкий врач и революционер.